

Patronyme
Parot est un patronyme:
 François Parot (18?-19?), entrepreneur français
 Hubert Parot (1933-2015), cavalier français
 Jean-Charles Parot (1907-1994), ingénieur en aéronautique français
 Jean-François Parot (194--2018), diplomate et écrivain français
 Pierre-Alain Parot (1950-2023), artiste et maître-verrier français

Autres

Parot, marque d'eau minérale créée par François Parot

Homonymie de patronyme